A Szlovák Nemzeti Párt (Slovenská národná strana) használ SNS rövidítést
 Szlovén Nemzeti Párt (Slovenska Nacionalna Stranka) rövidítése szintén SNS
 A Szerb Haladó Párt (Srpska Napredna Stranka) rövidítése SNS